Э́нтони Венту́ра (; настоящее имя Вернер Беккер, Werner Becker; род. 4 декабря 1943, Целле, Нижняя Саксония) — немецкий композитор, аранжировщик и дирижёр. Работает в жанре лёгкой инструментальной музыки.

Биография 
С раннего детства В. Беккер увлекался музыкой. В десять лет он начал играть на фортепьяно, впоследствии обучился игре на аккордеоне, гитаре, трубе, ударных, электрооргане, став таким образом мультиинструменталистом.

Трудовую деятельность начал в типографии, где был учеником наборщика, в дальнейшем работал художником-оформителем.

В 1965 году В. Беккер начал профессиональную карьеру музыканта. На протяжении ряда лет выступал в составе разных ансамблей, таких как «Валендрас», «Штудикерн», «Рэнди Пай» и др., где совершенствовал искусство исполнения, освоил аранжировку и композицию.

В начале 1970-х годах В. Беккер создаёт свой оркестр, где ведущую роль играют струнно-смычковые инструменты — 8 скрипок, 4 альта, 3 виолончели и 1 контрабас. В 1973 году он под псевдонимом Энтони Вентура выпускает свою первую грампластинку — «Orchester Anthony Ventura — Je T`aime» («Оркестр Энтони Вентуры — Я тебя люблю»), названную в честь одноименной песни С. Генсбура. Всего в 1973—1982 гг. вышло 10 альбомов Э. Вентуры серии «Je T`aime — Traum-Melodien» («Я тебя люблю — Мелодии мечты»).

Композиции Э. Вентуры имели значительный успех среди слушательской аудитории. Так, в ФРГ, Австрии и Швейцарии пластинки из цикла «Я тебя люблю» разошлись тиражом около 4 миллионов экземпляров. В целом ряде стран диски этой серии стали золотыми и платиновыми. При этом в 1981 году одна из пластинок названной серии была выпущена и в СССР.

Ещё большую популярность Э. Вентура приобрёл в 1980 году, выступив со своим оркестром в телепрограмме «Лучшие мелодии мира» и записав впоследствии одноимённую долгоиграющую пластинку, которая была распродана в количестве около пятисот тысяч штук.

Со временем Э. Вентура отошёл от гастрольной деятельности и сосредоточился на студийной работе, записав ряд новых альбомов.

Творчество 
Большое влияние на стиль Э. Вентуры оказал цыганский ансамбль, с которым он гастролировал в начале творческого пути. По его признанию, именно у цыган он понял, настолько важно уметь передавать посредством музыки истинные чувства. Следуя этому принципу, Э. Вентура в начале 1970-х годов, в эпоху господства в музыке стиля «диско», на основе классических и современных песен начал создавать новые аранжировки. Он осознал, что «увлечение диско-музыкой не может подменить естественную тягу людей к мелодиям светлым и задушевным, что в грохоте и напряжённом ритме современных городов у них неизменно возникнет потребность к тишине и покою».

Избранная дискография 
 1973 «Je T’aime Traum Melodien 1»
 1975 «Je T’aime Traum Melodien 2»
 1975 «Je T’aime Traum Melodien 3»
 1976 «Je T’aime Traum Melodien 4»
 1977 «Je T’aime Traum Melodien 5»
 1978 «Je T’aime Traum Melodien 6»
 1978 «Je T’aime Traum Melodien 7»
 1978 «Fantastic Dance Party»
 1979 «Je T’aime Traum Melodien 8»
 1979 «Music For Making Love»
 1980 «Die Schönsten Melodien der Welt Nr.1»
 1981 «Je T’aime Traum Melodien 9»
 1981 «Die Schönsten Melodien der Welt Nr.2»
 1981 «The Anthony Ventura Style»
 1982 «Je T’aime Traum Melodien 10»
 1982 «Die Schönsten Melodien Der Welr Nr.3»
 1983 «Ti Amo: Italienische Traummelodien»
 1984 «Musikalische Erinnerungen»
 1984 «The Classics»
 1984 «Ein Abend voller Zartlichkeit»
 1988 «Stille Nacht — Heilige Nacht»
 1991 «Je T’aime — Traum-Melodien» № 1-10 (10 CD)
 1992 «Ti Amo»
 1992 «Traummelodien»
 1992 «Erinnerungen»
 1992 «Rendezvous zum Tanzen und Traumen»
 1992 «Zeit Für Zärtlichkeit» («Tender Moments»)
 1992 «El Condor Pasa»
 1992 «Romantic Melodies»
 1993 «Music For Making Love II»
 1994 «The Silent Sound Of Simon & Garfunkel»
 2001 James Last and Anthony Ventura — «Play The Beatles»

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Композиторы, известные под псевдонимами
Руководители эстрадных оркестров
Персоналии:Лёгкая музыка
Инструментальная музыка